Га́рри (Harry) — мужское имя, среднеанглийская форма старофранцузского имени . Ныне используется как диминутив от имён «Генри» (в русской традиции «Генрих») и «Гарольд».

Имя 
 Гарри, герцог Сассекский (род. 1984) — младший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены, ныне покойной принцессы Дианы.
 Гарри Каспаров (род.1963) — великий  советский и российский шахматист, оппозиционный политик.

Фамилия 
 Гарри, Алексей Николаевич (1903—1960) — русский советский журналист, писатель.
 Гарри, Джеки (род. 1956) — американская актриса, комедиантка и телеведущая, известная по ролям в различных комедиях.
 Гарри, Ричард (род. 1967) — австралийский регбист, игравший на позициях фланкера и пропа, чемпион мира 1999 года.
 Гарри, Фрэнсис (род. 1951) — 4-й Генеральный директор Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности.

Топоним 
 Гарри — озеро на территории Нунавут в Канаде.

Фильмы 
 Гарри и Тонто — драматическое роуд-муви режиссёра Пола Мазурски, выпущенное в 1974 году.
 Гарри и Уолтер едут в Нью-Йорк — американский кинофильм 1976 года.
 Гарри и Хендерсоны — американская кинокомедия в жанре фэнтези 1987 года.
 Гарри и сын — американский кинофильм.
 Гарри — друг, который желает вам добра — кинофильм режиссёра Доминика Молля, вышедший на экраны в 2000 году.
 Гарри Поттер — цикл фильмов о юном волшебнике по книгам Д. Роулинг.
 Грязный Гарри — полицейский фильм с Клинтом Иствудом в главной роли.

См. также 
 Харри
 Гари
 Гэри

Английские мужские имена
Страницы значений:Тёзки